Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Fabrice Santoro che ha battuto in finale Tommy Haas 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Patrick Rafter (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
 Àlex Corretja (primo turno)
 Félix Mantilla (quarti di finale)

 Thomas Enqvist (quarti di finale)
 Richard Krajicek (secondo turno)
 Mark Philippoussis (semifinali)
 Tim Henman (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1997